In 1946/47 werd het tweede kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. SG Charlottenburg werd kampioen, maar er was nog geen verdere eindronde om de landstitel voorzien.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1946/47
Oberliga Berlin